Terpsichore kan syfta på:

 Terpsichore – en av muserna i den grekiska mytologin
 Terpsichore (växter) – släkte med stensöteväxter.
 81 Terpsichore – asteroid